Un  est un haut chapeau en fourrure porté par les hussards.

Busby peut aussi faire référence à :

Prénom et patronyme 
 Busby Berkeley (1895-1976), chorégraphe et réalisateur américain ;
 Cindy Busby (née en 1983), actrice canadienne ;
 Francis Busby (1921-2005), écrivain américain de science-fiction ;
 Margaret Busby (née en 1944), femme de lettres et éditrice ghanéenne.
 Matt Busby (1909-1994), footballeur et entraîneur de football écossais ;
 Les Busby Babes, un groupe de joueurs du Manchester United Football Club ;
 Roger Busby (né en 1941), auteur britannique de roman policier.

Lieux 
Australie
 Busby's Bore, alimentation en eau potable de Sydney ;
 Busby (Nouvelle-Galles du Sud) ;
 Busby Islet Conservation Park, réserve naturelle sur l'île Kangourou.

Canada
 Busby (Alberta).

États Unis
Busby (Arkansas) ;
Busby (Montana).

Grande Bretagne
Busby (East Renfrewshire) ;
Great Busby (Yorkshire du Nord).

Autre 
 Chaise maudite de Busby, légende urbaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme anglais